Макгвайр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макгвайр, Джейми (род. 1978) — американская писательница.
 Макгвайр, Марк (род. 1963) — американский профессиональный бейсболист.